FAM43A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 423 амінокислот, а молекулярна маса — 45 776.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки